Брошь:

 Брошь — ювелирное изделие, прикалываемое на одежду.
 Брошь — телеспектакль по мотивам одноимённой новеллы Уильяма Фолкнера.

См. также 

 Брош